Van der Capellen, Van Capellen et Van Cappelen sont des noms propres d'origine néerlandaise qui peuvent faire référence à :

Patronyme 
Van der Capellen est un nom de famille notamment porté par : 
 Alexandre van der Capellen van Aartsbergen () : noble néerlandais
 Godart van der Capellen (1778-1848) : homme politique néerlandais
 Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) : noble néerlandais

Van Capellen est un nom de famille notamment porté par : 
 Theodorus Frederik van Capellen (1762-1824), officier de la marine néerlandaise

Van Cappelen est un nom de famille notamment porté par : 
 Jacques Van Cappelen (1926-2015), footballeur puis entraîneur français

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais